Vesqueville peut faire référence à :
 Vesqueville, commune de Belgique
 Vesqueville, ancienne commune du Calvados, fusionnée avec La Hoguette